Dornet ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Dornet (Ettringen), Ortsteil der Gemeinde Ettringen, Landkreis Unterallgäu, Bayern

in Österreich:
 Dornet (Gemeinde Regau), Ortschaft von Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Dornet (Gemeinde Ungenach), Ortschaft von Ungenach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich